Pluralismus bzw. Pluralität steht für:

 Pluralismus (Politik), die Koexistenz von verschiedenen Interessen und Lebensstilen in einer Gesellschaft
 Pluralismus (Philosophie), Positionen in der Philosophie, die eine Vielzahl grundlegender und irreduzibler Ebenen in der Welt annehmen
 Religionstheologischer Pluralismus, eine Form der theologischen Beurteilung anderer Religionen

Siehe auch:
 Diversität
 Ethnopluralismus
 Kulturpluralismus
 Multikulturalismus